Groovie Ghoulies - американская поп панк группа из Сакраменто Калифорния, которая вдохновлялась фильмами ужасов. Имя группы происходит от телесериала семидесятых "Groovie Goolies", который является спинофф сериала "Сабрина юная ведьма" (который в свою очередь является спинофф "Шоу Чарли")

История 
Состав значительно изменялся на протяжении карьеры группы, но басист и вокалист Джеф Александр (под псевдонимом Кепи) оставался неизменным ее участником. Вокалистка - Рошель (под псевдонимом Роач), она же жена Кепи, так же долгое время являлась ее участницей. Музыка The Groovie Ghoulies лучше всего может быть охарактеризована как поп-панк с сильным влиянием ранних панк групп - Ramones и The Dickies, гаражного рока 60-х, таких групп, как The Troggs и The Monkees и рон'н'ролл исполнителей 50-х - Чак Берри, Джерри Ли Льюиса. На проятяжении своей карьеры группа записывала кавер-версий песен Даниеля Джонсона и Нила Даймонд, так же сильно повлиявших на их творчество как и выше перечисленные исполнители.

The Groovie Ghoulies сообщили о своем распаде в мае 2009-го, всего за несколько дней до релиза их студийного альбома 99 Lives. Причиной распада стали сложности внутри коллектива, вызванные разводом Кепи и Роач.

В 2008 году были выпущены два трибьют-альбома. Оба альбома Let's Go Ghoulie записанный на US-based Knowhere Records и When The Kids Go Go Go Crazy записанный на Kamikaze Records (Germany) просалвились в Европе и Северной Америке.

Бывшие участники группы 
 Джефф (кепи) Александр - бас, вокал (оригинал и окончательный состав)
 Рошель (Роач) Спармен - гитара, бэк-вокал (окончательный состав)
 Скампи - барабаны, бэк-вокал (окончательный состав)
 Джон (Родж) Роджерс - гитара (оригинальный состав)
 Геолин Карвин - гитара, бэк-вокал (оригинальный состав)
 Джон (Ветти) Веттер - бас (оригинальный состав)
 Джон Филлип (Джонни) Соса - барабаны (оригинальный состав)
 Джон Харрис - ударные
 Дэн (паника) Салливан - ударные
 Венди Пауэлл - ударные, бэк-вокал
 Б-лицый крыс - бас
 Мэтт К. Шрагг - барабаны
 Яз Браун - ударные
 Дэн Рейносо (Дэнни секреция) - барабаны
 Джейсон Патроне - бас (ушел через 2 недели)
 Скид Джонс - гитара
 Эми - Барабаны
 Брайан - Барабаны
 Дэйв - Барабаны
 Андрю - гитара

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Совместные альбомы

Альбомы - сборники 
 Tantrum - 1990 LP/CD
 Gabba Gabba Hey - 1991 CD
 Groin Thunder - 1992 CD
 Heide Sez - 1996 CD
 Team Mint - 1996 CD
 Back Asswards - 1996 CD
 More Bounce to the Ounce - 1997 CD
 The Last Great Thing You Did - 1997 CD
 Psycho Sisters - 1998 CD
 Forward Til Death - 1999 CD
 Built For Speed - 1999 CD
 Short Music For Short People - 1999 CD
 Runnin' On Fumes - 2000 CD
 Lookout! Freakout - 2000 CD
 3 Chord Rocket Science - 2001 CD
 A Tribute to NOFX  - 2002 CD
 A Punk Tribute to AC/DC - 2002 CD
 Third Strike Punk Rock Strike Volume Three - 2002 CD
 A Fistful of Rock N Roll Vol. No. 10 - 2002 CD
 Pop Punk Loves You - 2002 CD
 The Rocky Horror Punk Rock Show - 2003 CD
 Punk Rock High School Int. - 2004 CD
 MolokoPlus No. 26 - 2004 CD
 Volume 4: Pop Punk - 2005 CD
 Backyard City Rockers 3 - 2005 CD

Ссылки

Внешние ссылки 

Поп-панк-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы из Сакраменто